un abitante di Pola o del suo territorio
 un abitante del Polesine; per altri toponimi simili si veda Polesine (disambigua)
 un dialetto della lingua veneta o una varietà del dialetto veneto centrale